Rumina puede referirse a:

Rumina: una divinidad en la mitología tardía Romana que protegía a las madres lactantes.

Rumina: un género de Gastropoda terrestre del orden Eupulmonata, con una especie común en España, Rumina decollata.